Азат Хамматович Абдуллин (род. 26 июня 1931, деревня Ургин Зианчуринского района БАССР) — башкирский писатель, драматург и публицист. Народный писатель Республики Башкортостан (2014).

Биография 
С 1949 по 1953 годы учился на историческом факультете Башкирского педагогического института, Уфа. С 1953 по 1956 год — аспирантура Института мировой литературы им. М.Горького, Москва.

После обучения возвращается в Уфу и преподаёт в Башкирском государственном университете, затем уезжает в Москву, где стал профессиональным писателем и драматургом.

Литературной деятельностью занялся в 1963 году, написав пьесу «Не забывай меня, солнце!», посвящённую жизни поэта Сергея Чекмарёва. Пьеса была поставлена во многих театрах СССР (в частности, она около 10 лет шла на сцене Казахского государственного академического театра), несколько раз переиздавалась на башкирском и русском языках в Уфе и Москве. Член Союза писателей СССР с 1968 года. В 1975 году вступил в КПСС.

Всесоюзную известность Абдуллину принесла драма «Тринадцатый председатель» (1979) о взаимоотношениях критически оценивающего колхозную действительность и действующего по собственному усмотрению председателя колхоза Сагадеева и догматичного секретаря райкома Баимова. В 1985 году Абдуллин написал продолжение «Тринадцатого председателя» под названием «Последний патриарх».

В 2004 году по пьесе Абдуллина «Нездешний сад», рассказывающей о жизни Рудольфа Нуреева, был поставлен спектакль в театре Романа Виктюка.

Помимо пьес, Абдуллин также писал публицистические очерки («Табунщик», «Звучащее поле», «Сияние таланта») и повести.

Награды и премии 
 Орден «Знак Почёта» (16.11.1984)
 Народный писатель Республики Башкортостан (2014)
 Премия комсомола Башкирии им. С. Чекмарёва (1984)

Библиография 
 «Не забывай меня, солнце!» Драмат. поэма. М.: Искусство, 1973, 48 с.
«Не забывай меня, солнце!» Повесть. М.: «Детская литература», 1973, 112 с.
 «Онотма мине, кояш!» Пьеса. Издавалась на башкирском языке в издательстве «Башкнигоиздат» (1974, 56 стр. и 1976, 160 стр.)
 «Белое молоко». Повесть. М., «Детская литература» (1976, 58 стр.)
 «Красная роса». Повести. М., «Современник»,  1979, — 256 с., 30 000 экз.
 «Тринадцатый председатель». Драма. М., «Искусство», 1981, 63 с.
 «Антология башкирской литературы». Книга вторая. Уфа, «Башкнигоиздат» (1984, стр. 618—663, на башкирском языке)
«Красная роса». Повести. М.: «Советская Россия», 1985. — 172 с.
«Последний патриарх». Уфа, 1990.
«Тринадцатый председатель». Драмы. М., «Советский писатель», 1991, 172 с.

Примечания

Ссылки 
 оцифрованные произведения в Национальной библиотеке имени Ахмет-Заки Валиди Республики Башкортостан
 на башкирском языке
 на русском языке
 другие источники
 Афиша спектакля театра Романа Виктюка Азат Абдуллин: «Нездешний сад» Рудольф Нуриев
 Азат Хамматович Абдуллин
 «Тринадцатый председатель». Спектакль театра имени Вахтангова (1987).

Писатели России XX века
Члены Союза писателей СССР